Termenul „Salem” se poate referi la:

Denumiri geografice
Salem, Ontario
Salem (Baden)
Salem (Lauenburg)
Salem, Tamil Nadu
Numele biblic al Ierusalimului
Salem, Valencia
Denumiri geografice din SUA

Vezi și
Procesele vrăjitoarelor din Salem
Selma (dezambiguizare)